Janinów ist Name folgender Orte in Polen:
 Janinów (Wierzbinek), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wierzbinek
 Janinów (Bielawy), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Bielawy
 Janinów (Brzeziny), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Brzeziny
 Janinów (Rokiciny), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Rokiciny
 Janinów (Grodzisk Mazowiecki), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Grodzisk Mazowiecki
 Janinów (Rudniki), Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Rudniki